Marggraff ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Marggraff (1834–1915), deutscher Politiker
 Felix Marggraff (* 1970) deutscher Fernsehregisseur 
 Gerhard Marggraff (1892–?), deutscher Grafiker
 Hermann Marggraff (1809–1864), deutscher Schriftsteller
 Johann Marggraff (1830–1917), deutscher Architekt
 Rudolf Marggraff (auch Rudolph Marggraff; 1805–1880), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Stefan Marggraff (* 1991), namibischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Marggraf
 Markgraf (Begriffsklärung)
 Margraf